«White & Nerdy» — второй сингл «Странного Эла» Янковича из альбома Straight Outta Lynwood, релиз которого состоялся 26 сентября 2006 года. Является пародией на песню «Ridin' [dirty]», исполняемую Chamillionaire и Krayzie Bone.

Chamillionaire сам добавил «White & Nerdy» на свою официальную MySpace страницу и прокомментировал, что пародия ему понравилась.

Данный сингл имел вполне сопоставимый успех с пародируемой песней в чарте Billboard Hot 100, возглавившей его в июне 2006 года, достигнув в этом чарте 9 места.

Сюжет 
Янкович в очередной раз обыграл название — вместо «Удираю нечистым перед законом» песня была названа «Белый и ботанистый» (с американским произношением звучит очень похоже). В песне рассказывается о том, как он не может «зависать с гангста», потому что он «просто белый ботаник» (just too white and nerdy, см. Нёрд) и делает стереотипные «ботанские» вещи — коллекционирует комиксы, играет в Dungeons & Dragons и редактирует Википедию, также типичные вещи для «белого» — смотрит телесериал «Счастливые дни» и играет в пинг-понг.

Примечания 

Нерд-культура
Песни «Странного Эла» Янковича